Occitaans voetbalelftal (mannen)
 Occitaans voetbalelftal (vrouwen)